I Can (песня Blue)
 I Can (песня Nas)
 I Can (песня Helloween) c альбома Better Than Raw